Kollerua är ett släkte av kräftdjur. Kollerua ingår i familjen Cletodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Kollerua